

Brasil 
Municípios
Vila Nova do Piauí —  município do estado do Piauí
Vila Nova do Sul — município do estado do Rio Grande do Sul

Povoados
Vila Nova (Cosmorama) — povoado do estado de São Paulo

Bairros
Vila Nova (Londrina) — bairro da cidade de Londrina
Vila Nova (Porto Alegre) — bairro da cidade de Porto Alegre
Vila Nova (Goiânia) — bairro da cidade de Goiânia
Vila Nova (Santos) — bairro da cidade de Santos
Vila Nova Brasília — bairro da cidade de São Paulo
Vila Nova (Vila Velha) — bairro da cidade de Vila Velha
Vila Nova (Campinas) — bairro da cidade de Campinas

Rios 
Rio Vila Nova — rio do estado do Amapá

Clubes
Vila Nova Futebol Clube — clube desportivo do estado de Goiás
Vila Nova Futebol Clube (Espírito Santo) — clube desportivo do estado do Espírito Santo
Villa Nova Atlético Clube — clube desportivo do estado de Minas Gerais

Cabo Verde 
Nova Sintra ou Vila Nova Sintra — freguesia na Ilha Brava

Moçambique 
Vila Nova de Fronteira — vila no distrito de Mutarara

Portugal 

Vila Nova (Miranda do Corvo) — freguesia no concelho de Miranda do Corvo
Vila Nova (Praia da Vitória) —  freguesia no concelho da Praia da Vitória
Vila Nova (Santiago) — aldeia na freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz
Vila Nova da Barquinha — vila e município do distrito de Santarém
Vila Nova de Cerveira — vila e município do distrito de Viana do Castelo
Vila Nova de Famalicão — cidade e município do distrito de Braga
Vila Nova de Foz Côa — cidade e município do distrito da Guarda
Vila Nova de Gaia — cidade e município do distrito do Porto
Vila Nova de Paiva — vila e município do distrito de Viseu
Vila Nova de Poiares — vila e município do distrito de Coimbra
Vila Nova de Anços — freguesia no concelho de Soure
Vila Nova da Barca — freguesia no concelho de Montemor-o-Velho
Vila Nova da Baronia — freguesia no concelho do Alvito
Vila Nova da Barquinha (freguesia) — freguesia no concelho de Vila Nova da Barquinha
Vila Nova de Muía — freguesia no concelho de Ponte da Barca
Vila Nova da Rainha (Azambuja) — freguesia no concelho da Azambuja
Vila Nova da Rainha (Tondela) — freguesia no concelho de Tondela
Vila Nova da Telha — freguesia no concelho da Maia
Vila Nova de Cacela — freguesia no concelho de Vila Real de Santo António
Vila Nova de Cerveira (freguesia) — freguesia no concelho de Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Famalicão (freguesia) — freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Foz Côa (freguesia) — freguesia no concelho de Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Milfontes — freguesia no concelho de Odemira
Vila Nova de Monsarros — freguesia no concelho de Anadia
Vila Nova de Oliveirinha — freguesia no concelho de Tábua
Vila Nova de Paiva (freguesia) — freguesia no concelho de Vila Nova de Paiva
Vila Nova (Santiago) — aldeia da freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz no concelho de Valpaços
Vila Nova de Santo André — cidade e freguesia no concelho de Santiago do Cacém
Vila Nova de São Pedro — freguesia no concelho de Azambuja
Vila Nova de Souto d'El-Rei — freguesia no concelho de Lamego
Vila Nova de Tazem — freguesia no concelho de Gouveia
Vila Nova do Ceira — freguesia no concelho de Góis

Ver também 

Villanuova sul Clisi

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes